FEC est un sigle qui peut faire référence à :

 Frères des écoles chrétiennes ou Lasalliens ;
 Forward error correction (en français correction d'erreur directe), un système de protection contre les erreurs utilisé lors de la transmission de données dans le domaine de l'informatique et les télécommunications ;
 Fédération des entreprises du Congo, la chambre de commerce et d'industrie et la principale organisation patronale de la République démocratique du Congo ;
 Federal Election Commission (en français Commission électorale fédérale), aux États-Unis ;
 Fédération européenne des comportementalistes ;
 forum d'échange de connaissances, un réseau de forums traitant de sécurité informatique et un hébergeur de fichiers ;
 Fichier des écritures comptables ;
 un protocole de chimiothérapie anti-cancéreuse, FEC signifiant l'association entre 5-Fluorouracile, Epirubicine et Cyclophosphamide.